Alcimos o Alcim (en llatí Alcimus, en grec antic Ἄλκιμος) fou un retòric grec que Diògenes Laerci diu que fou el més distingit de tots els retòrics grecs. Va viure cap a l'any 300 aC. Diògenes Laerci li atribueix una obra titulada πρὸς Ἀμύνταν ("pros Amyntan"). Ateneu el fa sicilià i diu que va escriure una important obra històrica en grec titulada {Ἰταλικὰ o Σικελικά ("Italica or Sikelika"). Alguns autors el consideren el mateix personatge que un historiador del mateix nom.

Referències 

Historiadors de l'antiga Grècia
Oradors sicilians
Historiadors sicilians
Escriptors sicilians de l'antiguitat